USS Huntington war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Huntington benannt wurden:

 USS Huntington (CA-5) wurde in USS West Virginia (ACR-5) umbenannt
 USS Huntington (CL-77) wurde in USS Cowpens (CVL-25) umbenannt
 USS Huntington (CL-107)

Huntington
USS